МКС-63 — шестьдесят третья долговременная экспедиция Международной космической станции (МКС), которая началась в момент отстыковки корабля «Союз МС-15» 17 апреля 2020 года, 01:53 UTC. Экспедицию начал экипаж из трёх человек, перешедших из экспедиции МКС-62.

31 мая 2020 года, 14:16 UTC экипаж пополнили два астронавта — участники полёта SpaceX DM-2, которые проработали на МКС в течение двух месяцев до 1 августа 2020 года, 23:34 UTC (момент отстыковки корабля SpaceX DM-2). Запуск SpaceX DM-2 состоялся 30 мая 2020 года, что стало первым пилотируемым полётом корабля серии Dragon 2, а также первым американским пилотируемым космическим полётом после завершения программы Спейс Шаттл в 2011 году и первым пилотируемым полётом, обеспеченным частной компанией (SpaceX).

С 1 августа по 14 октября 2020 года экипаж экспедиции вновь сократился до трёх человек.

14 октября 2020 года, 08:48 UTC экипаж расширился до шести человек в момент стыковки корабля «Союз МС-17». Завершилась экспедиция 21 октября 2020 года, 23:32 UTC в момент отстыковки корабля «Союз МС-16».

Экипаж

Ход экспедиции

Выходы в открытый космос 
 26 июня 2020 года, Кристофер Кэссиди и Роберт Бенкен, выход из модуля «Квест» длительностью 6 ч 7 мин для замены аккумуляторов станции: астронавты демонтировали 5 из 6 старых водородно-никелевых батарей и установили две новые литий-ионные батареи.
 1 июля 2020 года, Кэссиди и Бенкен, выход из модуля «Квест» длительностью 6 ч 1 мин для замены аккумуляторов станции: астронавты завершили начатые 26 июня работы по замене шести водородно-никелевых батарей на три более мощные литий-ионные, доставленные на МКС в мае японским грузовым кораблем «Kounotori 9» («Аист-9»).
 16 июля 2020 года, Кэссиди и Бенкен, выход из модуля «Квест» длительностью 6 ч 00 мин для продолжения работ по замене старых аккумуляторов солнечных панелей МКС: демонтаж пяти из шести устаревших никель-водородных аккумуляторов на опорном сегменте S6 фермы МКС, которые накапливают и распределяют энергию от солнечных панелей, и установка вместо них три новых более мощных литий-ионных аккумуляторов.
 21 июля 2020 года, Кэссиди и Бенкен, выход из модуля «Квест» длительностью 5 ч 29 мин, астронавты установили на корпусе станции платформу RiTS (Robot Tool Stowage), где будут храниться две роботизированные системы RELL (Robotic External Leak Locators), способные выявлять утечки газов из корпуса станции; они также демонтировали узел H-fixture у основания фермы, на которой установлены солнечные батареи, который не удалось снять во время выхода в космос 1 июля, когда Боб Бенкен перепробовал несколько инструментов для того, чтобы открыть крышку, слишком плотно прилегающую к корпусу; астронавты также провели на американском модуле Tranquility подготовительные работы для установки нового шлюза.

Принятые грузовые корабли 
  Прогресс МС-14, запуск и стыковка 25 апреля 2020 года к кормовому узлу модуля «Звезда».
  Kounotori 9, запуск 20 мая 2020 года, захват и пристыковка к надирному узлу модуля «Гармония» 25 мая 2020 года.
  Прогресс МС-15, запуск и стыковка 23 июля 2020 года к надирному узлу модуля «Пирс».
  Cygnus CRS NG-14, запуск 3 октября 2020 года, захват и стыковка к надирному узлу модуля Unity манипулятором SSRMS 5 октября 2020 года.

Отстыкованные грузовые корабли 
  Cygnus CRS NG-13, отстыковка и отделение от надирного узла модуля Unity манипулятором SSRMS 11 мая 2020 года, затопление 29 мая 2020 года.
  «Прогресс МС-13», отстыковка от надирного узла модуля «Пирс» и затопление 8 июля 2020 года.
  Kounotori 9, отстыковка и отделение от модуля «Гармония» манипулятором «Канадарм2» 18 августа 2020 года, затопление 20 августа 2020 года.

Ссылки 
 Экспедиции Международной космической станции на сайте НАСА
 Страница Международной космической станции на сайте Роскосмоса
 Страница Международной космической станции на сайте Центра управления полётами 
 Страница Международной космической станции на сайте РКК Энергия
 Страница Международной космической станции на сайте Центра подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина

Примечания 

Экспедиции МКС